Abschied von St. Petersburg oder Abschied von Petersburg bezeichnet:
 Abschied von St. Petersburg (Walzer), Walzer von Johann Strauss (Sohn) aus dem Jahr 1858
 Abschied von St. Petersburg (Zyklus), Liederzyklus von Michail Glinka aus dem Jahr 1840
 Abschied von Petersburg (1972), sowjetischer Film von Jan Frid aus dem Jahr 1972
 Danielle Steel: Abschied von St. Petersburg, US-amerikanischer Film von Richard A. Colla aus dem Jahr 1995